Yuen Long FC (celým názvem: Yuen Long Football Club; ) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1959 pod názvem Yuen Long District SA. Svůj současný název nese od roku 2017. Jedná se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1962/63. Klubové barvy jsou oranžová a černá. Od sezóny 2013/14 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Yuen Long Stadium s kapacitou 4 932 diváků.

Historické názvy 

 1959 – Yuen Long District SA (Yuen Long District Sport Association)
 2013 – Yuen Long FC (Yuen Long Football Club)
 2015 – KMB Yuen Long FC (Kowloon Motor Bus Yuen Long Football Club)
 2017 – Sun Bus Yuen Long FC (Sun Bus Yuen Long Football Club)

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League / Premier League ( 1× )
 1962/63
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 1× )
 1967/68
 Hong Kong FA Cup ( 1× )
 1978/79

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1960–1961: Hong Kong Second Division League
 1961–1980: Hong Kong First Division League
 2002–2003: Hong Kong Fourth Division League
 2003–2008: Hong Kong Third 'District' Division League
 2008–2010: Hong Kong Third 'B' Division League
 2010–2013: Hong Kong Second Division League
 2013–2014: Hong Kong First Division League
 2014– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, soccerway.com 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1959